Hungriger Wolf steht für:

 Flugplatz Itzehoe/Hungriger Wolf, Ortsteil und Flugplatz in Hohenlockstedt, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Hungriger Wolf, Beiname für das Heeresfliegerregiment 6 der Bundeswehr
 Hungriger Wolf (Tauche), Wüstung bei Stremmen, Gemeinde Tauche, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Hungriger Wolf (Halbe), Wüstung bei Oderin, Gem. Halbe, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Friedensthal (Lindendorf), ursprüngliche Ortsbezeichnung bis 1959 Hungriger Wolf, Gemeinde Lindendorf, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg